Küchel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Michael Küchel (1703–1769), deutscher Architekt
 Ludwig Küchel (1900–1977), deutscher Gewerkschafter (ADGB/FDGB/DGB)

Siehe auch:
 Küchl